

Astronomia 
 10445 Coster – asteroide della fascia principale

Persone 
 Anne Vallayer-Coster (1744-1818) – pittrice francese
 Dirk Coster (1889-1950) – fisico dei Paesi Bassi
 Nicolas Coster (1933) – attore britannico naturalizzato statunitense
 Nikolaj Coster-Waldau (1970) – attore danese
 Ritchie Coster (1967) – attore inglese
 Tom Coster (1941) – tastierista e compositore statunitense
 Nukâka Coster-Waldau (1971) – attrice danese

Variante De Coster 
 Adam de Coster (1586-1643) – pittore fiammingo
 Charles De Coster (1827-1879) – scrittore belga 
 Roger De Coster (1944) – pilota motociclistico belga